Дјеца је надолазећи српски и црногорски филм из 2023. године.

Радња 

Радња филма се дешава у периоду Другог светског рата, током којег - у 24 сата радње једно прогоњено православно дете, покушавајући да се спаси од фашистичке муслиманске јединице - која му је убила родитеље и спалила село, налази уточиште у кући Албанца Нура Доке.

Господар куће се суочава са моралном дилемом: или да преда дете његовим прогонитељима и тиме прекрши вишевековни кодекс свог народа и лична уверења или да ризикује животе целе породице штитећи то дете - што ову дилему претвара у трагедију.
Кроз причу о обећању, љубави и одрастању, филм преиспитује цену појединачне људске жртве, кроз призму два различита света: света части и света рата, надилазећи питања вере и нације.

Улоге 

|-
|Едон Ризваноли || 
|-
|Албен Укај || Сокољ
|-
|Игор Бенчина|| Данило
|-
|Никола Ристановски || судија
|-
| Селман Јусуфи || 
|-
| Кселајне Тербујна || 
|-
| Ацо Радуловић|| Абид
|-
| Ана Вучковић || Марија
|-
| Зеф Бато Дедивановић || Сокољев отац
|-
| Бранимир Поповић || командант Демуш
|-
| Елез Аџовић || Меша
|-
| Вук Булајић || Вук
|-
| Хана Павловић || Мешина млађа сестра
|-
| Мериса Аџовић || Мешина старија сестра
|}

Извори

Спољашње везе 
  - Дјеца

Филмови 2023.
Српски филмови
Црногорски филмови
Филмови на српском језику